El término Solveira puede hacer referencia a:

 Solveira (Montalegre) es una freguesia portuguesa del municipio de Montalegre, Portugal
 Solveira (Viana del Bollo) es un lugar y parroquia del municipio de Viana del Bollo, en la comarca de Viana, provincia de Orense, España.